In Italia, sono presenti i seguenti Cimiteri militari tedeschi:
 Cimitero militare germanico di Cassino, a Cassino, nel Lazio, che accoglie caduti della seconda guerra mondiale
 Cimitero militare tedesco di Costermano, a Costermano, in Veneto, che accoglie caduti della seconda guerra mondiale
 Cimitero militare germanico della Futa, a Firenzuola, in Toscana, che accoglie caduti della seconda guerra mondiale
 Cimitero militare tedesco di Merano, a Merano, in Trentino-Alto Adige, che accoglie caduti della seconda guerra mondiale
 Cimitero militare germanico di Motta Sant'Anastasia, a Motta Sant'Anastasia, in Sicilia, che accoglie caduti della seconda guerra mondiale
 Cimitero militare tedesco del Passo Pordoi, in prossimità del Passo Pordoi sulle Dolomiti, che accoglie caduti della prima e della seconda guerra mondiale
 Cimitero militare germanico di Pomezia, a Pomezia, nel Lazio, che accoglie caduti della seconda guerra mondiale